

Patronyme 

 Carlo Toto (1944-), le propriétaire de AP Holding et du groupe Toto ;
 Gérald Toto (1967-), auteur-compositeur-interprète français.

Diminutif 
Toto est un diminutif de plusieurs prénoms dans diverses langues. Il est fréquemment utilisé comme surnom. En Italie, souvent orthographié Totò, il est généralement le diminutif de Salvatore ou Antonio. Ce diminutif est parfois utilisé comme prénom.

Prénom 
Les personnes suivantes portent Toto comme prénom (et non comme surnom) :
 Toto Tamuz (1988-), footballeur israélien.

Surnom 
Le surnom Toto (ou Totò) est autant voire davantage employé que leurs prénoms pour désigner les personnes suivantes :
 Toto Bissainthe (1934-1994), actrice et chanteuse haïtienne ;
 Toto Cutugno (1943-), un chanteur populaire italien ;
 Toto Koopman (1908-1991), mannequin néerlandaise ;
 Toto Wolff (1972-), pilote automobile autrichien.
 un grand nombre de personnalités italiennes nommées Salvatore dont, notamment :
 Salvatore Cuffaro dit Toto Cuffaro (1958-), homme politique italien
 Salvatore Riina dit Toto Riina (1930-2017), un des membres les plus influents de la Mafia sicilienne ;
 Salvatore Schillaci dit Toto Schillaci (1964-), footballeur italien.

Pseudonyme 
Toto ou Totò (tout court) est un pseudonyme notamment porté par :
 Hector de Callias (1841-1887), journaliste français, utilise ce pseudonyme dans le journal Le Gaulois à partir de 1868 ;
 Toto (1873-1951), un acteur français de son vrai nom Émile Vardannes, utilise ce pseudonyme pour une série de films italiens ;
 Totò (1898-1967), un acteur italien, de son vrai nom Antonio de Curtis ;
 Toto Brothers Company, duo d'auteurs de bande dessinée.

Arts

Musique 
 Toto, un groupe de rock californien ;
 Toto, le titre de son premier album, sorti en 1978 ;
 Toto, une chanson du groupe de rock Les Wampas sur l'album Chicoutimi, ayant pour sujet le groupe précédemment cité ;
 Totó la Momposina, une chanteuse colombienne.

Cinéma 
 Toto, ou Son Altesse voyage, un film de Jacques Tourneur de 1933 ;
 Toto le héros, un film belge de Jaco Van Dormael de 1991 ;
 Totò qui vécut deux fois (Totò che visse due volte) est un film italien réalisé par Daniele Ciprì et Franco Maresco en 1998.

Informatique 
 toto, une variable métasyntaxique utilisée dans les exemples de programmes.

Humour 
 Les blagues de Toto sont des plaisanteries populaires francophones mettant en scène un enfant nommé Toto. La tête à Toto fait également partie du même registre ;
 Toto est un dessin animé de blague adapté des petits livres de Serge Bloch.

Toponyme 

 Toto est une zone de gouvernement local au Nigeria.

Autres 
 Toto est le nom du chien de Dorothy Gale dans Le Magicien d'Oz ;
 Acronyme pour Totable tornado observatory, un instrument météorologique des années 1980 pour étudier les tornades ;
 Toto, un synonyme du « pou » depuis la Grande Guerre ; mot emprunté au vocabulaire enfantin champenois ;
 Toto, terme désignant un Autonome (pluriel : des, les totos, pour des, les Autonomes) ;
 Toto, sociolecte désignant une automobile
 Toto, terme péjoratif en Suisse romande désignant un Suisse alémanique ;
 Toto bwa, le nom créole du pic de Guadeloupe ;
 Toto margot, un arbre poussant sur toutes les côtes de l'océan Indien de l'Afrique à l'Australie ;
 Toto l'ornithorynque, un personnage principal de bandes dessinées ;
 TOTO, un fabricant de toilettes au Japon ;
 Lufu-Toto, une localité de la province du Bas-Congo en République démocratique du Congo ;
 TOTO est en France une chaîne de magasins commercialisant essentiellement des tissus principalement vendus au mètre ou au coupon, à usage domestique ou ménager ;
 l’opération Toto est menée par les services secrets israéliens (voir le reportage de Bény Lévy dans le numéro de l’été 2010 de la revue XXI) ;
 dans les prisons françaises, un toto est une résistance utilisée pour chauffer de l'eau.
 Toto est le surnom donné par Léonard de Vinci à Timoléon dans la bande dessinée Time is Money d'Alexis.

Voir aussi 

 foo, bar, deux autres variables métasyntaxiques.

Surnom